Een congregatie (van het Latijnse woord congregare : bijeenbrengen, verenigen) kan in de Rooms-Katholieke Kerk verschillende betekenissen hebben:

 Congregatie (Curie), een centraal bestuursorgaan dat deel uitmaakt van de Curie
 Congregatie (kloostergemeenschap), een kloostergemeenschap
 Congregatie (benedictijnen), een vereniging van verschillende zelfstandige kloosters onder een gemeenschappelijke overste.
 Congregatie (vrome vereniging), een vereniging van leken met eigen statuten die is opgericht tot een godsdienstig doel (bijvoorbeeld de Mariacongregatie) of een liefdadig doel (bijvoorbeeld de Vincentiuscongregatie)